Прорыв () — абстрактная стратегическая настольная игра, придуманная Дэном Тройка (Dan Troyka) в 2000 году и ставшая доступной в Zillions of Games файле. (ZRF).

Правила 
В начале игры поле заставляется фигурами, как показано выше. Чтобы играть на доске другого размера, необходимо просто заполнить по два ряда с противоположных краёв доски фигурами. Доска не обязательно должна быть квадратной.

Выбирается игрок, который ходит первым; далее игроки ходят по очереди, за каждый ход можно передвинуть только одну фигуру.

Фигура может пойти прямо или по диагонали вперёд на 1 клетку, если она пустая. На диаграмме справа белая фигура на c5 может пойти на любой из отмеченных квадратов.

Фигура может пойти на занятую оппонентом клетку тогда, когда эта клетка на 1 клетку впереди по диагонали. Тогда та фигура, которая там стояла удаляется с доски, и пошедшая становится на её место. Например, чёрная фигура может захватить белую фигуру либо на e2, либо на g2; при захвате она бы встала на их место. Захват необязателен, а также не может быть «цепным», как в шашках.

Тот игрок, который первым смог достичь противоположного края доски, выигрывает. Если все фигуры игрока побиты — игрок проигрывает. Ничья невозможна, так как фигуры могут только идти вперёд (или быть побитыми), и любая фигура имеет как минимум возможность одного диагонального движения.

Стратегия 
Несмотря на то, что правила игры довольно просты (и были самыми простыми в 2001 8x8 Game Design Competition), стратегия сложна и проницательна.

Примечания 

Игры на клетчатом поле